В этом списке представлены государства в порядке размера финансирования образования в % от ВВП (2000-2002).

Ссылки 
https://web.archive.org/web/20111112103702/http://www.nationmaster.com/graph/edu_edu_spe-education-spending-of-gdp

Списки:Образование
Сравнительные списки стран